HMS Shannon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Shannon (1757) 
 HMS Shannon (1796) 
 HMS Shannon (1803) 
 HMS Shannon (1806) 
 HMS Shannon (1814) 
 HMS Shannon (1832) 
 HMS Shannon (1855) 
 HMS Shannon (1875) 
 HMS Shannon (1906) 

Shannon